Bethany lehetséges jelentései:

Helyek

Amerikai Egyesült Államok 
 Bethany (Connecticut)
 Bethany Beach
 Bethany (Illinois)
 Bethany (Morgan megye, Indiana)
 Bethany (Parke megye, Indiana)
 Bethany (Caldwell megye, Kentucky)
 Bethany (Wolfe megye, Kentucky)
 Bethany (Louisiana)
 Bethany (Minnesota)
 Bethany (Missouri)
 Bethany (Nebraska)
 Bethany (New York)
 Bethany (Nyugat-Virginia)
 Bethany (Ohio)
 Bethany (Oklahoma)
 Bethany (Marion megye, Oregon)
 Bethany (Washington megye, Oregon)
 Bethany (Pennsylvania)
 Bethany (Tennessee)
 Bethany (Texas)
 Bethany (Virginia)

 South Bethany

Ausztrália 
 Bethany (Ausztrália)

Dél-Afrika 
 Bethany (Free State, Dél-Afrika)
 Bethany (North West, Dél-Afrika)

Kanada 
 Bethany (Ontario)
 Béthanie (Quebec)

Jordánia 
 Bethabara

Namíbia 
 Bethanie (Namíbia)

Lásd még 
 Betánia – bibliai város Jeruzsálem mellett